В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Беттіну Бюнге 5–7, 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Гана Мандлікова (1-ше коло)
 Сільвія Ганіка (півфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Беттіна Бюнге (фінал)
 Сью Баркер (1-ше коло)
 Мері-Лу П'ятек (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1981